Свободное радио Альбемута () — название романа американского писателя-фантаста Филипа Киндреда Дика и его одноимённой киноадаптации:

 Свободное радио Альбемута (роман), 1985 год
 Свободное радио Альбемута (фильм), 2010 год